Telja ima više značenja:
 Telja (Masa-Karara)
 Telja (Salerno)
 Telja (Savona)